Der FEI Nations Cup 2013 im Dressurreiten (2013 FEI Nations Cup™ Dressage) war die erste Saison des Nations Cups der Dressurreiter.

Ablauf der Turnierserie 
Alle Nationenpreisturniere des Nations Cup der Dressurreiter fanden 2013 in Europa statt. Die Turniere waren als CDIO 3* oder CDIO 5* ausgeschrieben. Als Wertungsprüfung wurden dabei bei drei Turnieren der Grand Prix de Dressage ausgewählt, beim abschließenden Turnier der Saison fiel die Mannschaftsentscheidung in der Grand Prix Kür.

Alle Turniere fanden in der grünen Saison (Zeitraum, in dem Reitturniere witterungsbedingt außerhalb von Hallen durchgeführt werden können) statt – im Zeitraum vom 17. Mai bis 4. August 2013. Das CDIO 3*-Turnier in Wellington (Florida) war nicht Teil der Turnierserie, da dort kein Grand Prix de Dressage durchgeführt wurde (ausschließlich Grand Prix Spécial und Grand Prix Kür).

Die Punktevergabe erfolgte anhand der Platzierung, bei CDIO 5* Turnieren wurden mehr Wertungspunkte vergeben als bei 3*-Turnieren.

Die Prüfungen

1. Prüfung: Frankreich  
Das erste Turnier des Nations Cups der Dressurreiter überhaupt fand im südfranzösischen Vidauban statt. Auf der Anlage der Dressur- und vormaligen Springreiterin Bernadette Brune (Tochter von Walter Brune) wurde der CDIO 3* vom 17. bis 19. Mai ausgetragen.

(Ausgeklammerte Prozentpunkte zählen als Streichergebnis nicht für das Mannschaftsergebnis)

2. Prüfung: Niederlande  
Im Rahmen des CHIO Rotterdam fand, wie in den Vorjahren, das niederländische Nationenpreisturnier in der Dressur statt. Der CHIO wurde vom 19. bis 23. Juni 2013 in Rotterdam ausgetragen. Der Grand Prix de Dressage, die Wertungsprüfung des Nations Cups, fand am 20. Juni ab 8:30 Uhr statt.

(Ausgeklammerte Prozentpunkte zählen als Streichergebnis nicht für das Mannschaftsergebnis)

3. Prüfung: Deutschland  
Seit den 1970er Jahren wird im Rahmen des CHIO Aachen der deutsche Dressurnationenpreis ausgetragen. Der diesjährige CHIO wird vom 21. bis 30. Juni in Aachen durchgeführt. Der Nationenpreis wurde im Rahmen des Grand Prix de Dressage am 27. Juni ab 9:00 Uhr ermittelt.

(Ausgeklammerte Prozentpunkte zählen als Streichergebnis nicht für das Mannschaftsergebnis)

4. Prüfung: Vereinigtes Königreich  
Im Rahmen der Royal International Horse Show in Hickstead fand vom 1. bis 4. August 2013 Dressage at Hickstead, das britische Nationenpreisturnier der Dressurreiter, statt. Hier wurde die letzte Etappe des Nations Cup ausgetragen, die Wertungsprüfung fand im Rahmen der Grand Prix Kür am Sonntag statt.

In der Mannschaftswertung siegte in Hickstead die heimische britische Equipe, obwohl Charlotte Dujardin und Valegro nicht in der Kür am Start waren (sie hatten zuvor den Grand Prix und den Grand Prix Spécial gewonnen). In der Einzelwertung des Nationenpreises siegte das wiedervereinte britische Paar Carl Hester und Uthopia. Mit dem zweiten Rang im Einzel bestätigte die 26-jährige deutsche Dressurreiterin Jenny Lang ihre starke Form, Lang und ihr Wallach Loverboy starten erst seit Anfang 2013 international auf Grand Prix-Niveau.

(Ausgeklammerte Prozentpunkte zählen als Streichergebnis nicht für das Mannschaftsergebnis)

Gesamtwertung

Weblinks 
 FEI Nations Cup Dressage (englisch)
 Turnierkalender der FEI
 Einzelne Etappen:
 CDIO 3* Fontainebleau
 CDIO 5* Rotterdam
 CDIO 5* Aachen
 CDIO 3* Hickstead

Einzelnachweise 

Wettbewerb (Dressurreiten)
Pferdesportveranstaltung 2013